Багой (др.-перс. Bagoi, ) — персидское имя. История сохранила упоминания о двух евнухах с этим именем, состоявших при дворе персидских царей.

 Багой (евнух-правитель) — евнух при дворе царей из династии Ахеменидов Артаксеркса III, Артаксеркса IV, Дария III, отравивший первых двух своих царей и отравленный последним.
 Багой (любимец Александра Македонского) — юноша-евнух из гарема Дария III, ставший позднее любимцем Александра Македонского. Один из персонажей фильма Оливера Стоуна «Александр».
 Абриаль А-12 Багой — экспериментальная модель планера, разработанная французским авиаконструктором Жоржем Абриалем () в начале 1930-х. Был назван по имени отравителя Багоя незадолго до того, как автор признал модель бесперспективной.

Иногда имя транслитерируется на русский язык как Багоас, например, в переводе исторического романа Мэри Рено «Персидский мальчик», где упоминаются оба Багоя.